Muñotello kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Muñotello (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Muñotello (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar